Dmitry Shepelev, é um apresentador de televisão russo, que trabalha actualmente para o Channel One Russia (C1R).

Eurovisão
Dmitry foi o responsável por apresentar a Green Room do Festival Eurovisão da Canção 2009, realizado em Moscovo, Rússia.

Shepelev